Pat Quinn (1930-1986) – rugbista a 15 inglese
 Pat Quinn (1936-2020) – calciatore scozzese
 Patricia "Pat" Quinn (1937-) – attrice statunitense
 Pat Quinn (1943-2014) – giocatore e allenatore canadese di hockey su ghiaccio
 Pat Quinn (1948-) – politico statunitense